Topaktaş ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Topaktaş (Afşin), Ortschaft im Landkreis Afşin der türkischen Provinz Kahramanmaraş
 Topaktaş (Karaisalı), Ortschaft im Landkreis Karaisalı der türkischen Provinz Adana
 Topaktaş (Sarıkaya), Ortschaft im Landkreis Sarıkaya der türkischen Provinz Yozgat
 Topaktaş (Zara), Ortschaft im Landkreis Zara der türkischen Provinz Sivas